Schüch ist der Familienname folgender Personen:

 Rochus Schüch (1788–1844), österreichischer Mathematiker, Naturwissenschaftler, Mineraloge und Bibliothekar
 Wilhelm Schüch (1824–1908), österreichischer Naturwissenschaftler und der bedeutendste Ingenieur des 2. Brasilianischen Kaiserreiches